

Astronomia 
3905 Doppler – asteroide della fascia principale
Cratere Doppler – cratere lunare

Fisica 
Effetto Doppler – fenomeno elettromagnetico

Letteratura 
Doppler. Vita con l'alce (Doppler) – romanzo di Erlend Loe del 2004

Medicina 
Ecografia Doppler, tecnica di diagnostica per immagini basata sull'effetto Doppler e sue varianti Color Doppler e Power Doppler

Persone 
Christian Doppler – matematico e fisico austriaco
Franz Doppler – flautista e compositore austriaco

Musica 
 Doppler – singolo di Tropico del 2019